Rainha Serenity
Serenity (banda)
Serenity (canção)
Serenity (filme)
Serenity (filme de 2019)
Serenity (atriz pornô)

Desambiguação